Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der 1. FC Nürnberg. Dies war der fünfte Gewinn der süddeutschen Fußballmeisterschaft für die Nürnberger, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1923/24 qualifizierten. Bei dieser erreichte Nürnberg das Endspiel und gewann durch einen 2:0-Sieg über den Hamburger SV den dritten deutschen Meistertitel.

Modus und Übersicht 
Zu dieser Spielzeit war die in den Nachkriegsjahren stark ausgefranste Ligenstruktur in Süddeutschland nach zahlreichen Debatten deutlich verschlankt worden. Als oberste Spielklassen traten an die Stelle von zehn Kreisligen nunmehr nur noch fünf eingleisige Bezirksligen zu je acht Mannschaften, die Anzahl der süddeutschen „Erstligisten“ wurde damit auf 40 halbiert. Die fünf Bezirksmeister sowie der Pokalsieger des Vorjahres, SpVgg. Fürth, qualifizierten sich für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft, die beiden Tabellenletzten jeder Staffel mussten in die Kreisligen absteigen.

Bezirksliga Main 

|}

Aufsteiger zur Saison 1924/25: Union Niederrad, VfR 01 Frankfurt

Bezirksliga Rhein 

|}

Entscheidungsspiel Platz 6:

|}

Aufsteiger zur Saison 1924/25: VfL Neckarau, SV Darmstadt 98

Bezirksliga Rheinhessen/Saar 

|}

Aufsteiger zur Saison 1924/25: Wormatia Worms, Saar 05 Saarbrücken

Bezirksliga Württemberg/Baden 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Aufsteiger zur Saison 1924/25: VfB Stuttgart, SC Freiburg

Bezirksliga Bayern 

|}

Aufsteiger zur Saison 1924/25: SV Schwaben Ulm, FC Teutonia München

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
In der Endrunde spielten die Meister der fünf Bezirksligen sowie der süddeutsche Pokalsieger des Vorjahres in einer Doppelrunde den süddeutschen Meister aus, der Süddeutschland bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft vertrat.

|}

Quellen 
 Abschlusstabellen Deutschland 1923/24
 Endrunde: 
 Regional: f-archiv.de

Fußballsaison 1923/24
1923